Ризенер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ризенер, Анри-Франсуа (1767—1828) — французский живописец немецкого происхождения.
 Ризенер, Жан-Анри (1734—1806) — известный французский мебельщик, немец по происхождению.